

Persone
 Daniel François Malan (1874-1959) – politico sudafricano
 Edmondo Malan (1910-1978) – chirurgo italiano
 Giuseppe Malan (1808-1886) – politico italiano
 Lucio Malan (1960) – politico italiano
 Rian Malan (1954) – giornalista, scrittore e cantautore sudafricano

Altro
 Aeroporto di Cape Town D.F. Malan – aeroporto internazionale di Città del Capo

Pagine correlate 
Malans – pagina di disambiguazione